Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 1928 года проводились по двум дисциплинам: трековым гонкам и шоссейным гонкам. Всего было разыграно 6 комплектов наград, все среди мужчин. Вместо гонки на 50 км на треке дебютировал гит с места на 1 км.

Медали

Шоссейные гонки

Гонки на треке

Примечания

Ссылки 
 Велоспорт на летней Олимпиаде 1928 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1928
1928 год в велоспорте
Велоспорт в Нидерландах